Sonne er et dansk efternavn. Der kan henvises til følgende personer med navnet:
 Sonne (slægt) – en bornholmsk slægt
 Carl Edvard Sonne, dansk grafiker
 Hans Christian Sonne, stifter af Danmarks første brugsforening
 Jørgen Sonne, dansk forfatter
 Jørgen Valentin Sonne, dansk maler
 Laust Sonne, dansk trommeslager i D-A-D
 Per Sonne, dansk modstandsmand under anden verdenskrig
 Petrine Sonne, dansk skuespiller
 Sonne, dansk wrestler